Mandoline peut faire référence à :
la mandoline, un instrument de musique ;
 la mandoline country (ou bluegrass), variante moderne de la mandoline ;
la mandoline, un ustensile de cuisine.

Voir aussi 
 La Mandoline, chanson de Bourvil sortie en 1958